"Disney's Karaoke Series" es el título ha dado a varios álbumes con pistas musicales con música de series y películas de Disney, a diferencia de Artist Karaoke Series que es con artistas de Disney:

Lista de álbumes
Disney's Karaoke Series: Disney's G.H. (2003)
Disney's Karaoke Series: Lizzie McGuire (2003)
Disney's Karaoke Series: Disney Princess (2003)
Disney's Karaoke Series: The Lion King (2003)
Disney's Karaoke Series: The Cheetah Girls (2004)
Disney's Karaoke Series: Brother Bear (2004)
Disney's Karaoke Series: Duets (2004)
Disney's Karaoke Series: Radio Disney Chart Toppers (2004)
Disney's Karaoke Series: Mary Poppins (2004)
Disney's Karaoke Series: That's So Raven (2005)
Disney's Karaoke Series: Kim Possible (2005)
Disney's Karaoke Series: Disney Princess 2 (2005)
Disney's Karaoke Series: Disneymania (2005)
Disney's Karaoke Series: Theme Park Favorites (2005)
Disney's Karaoke Series: Chicken Little (2005)
Disney's Karaoke Series: Beach Party (2005)
Disney's Karaoke Series: The Cheetah Girls 2 (2006)
Disney's Karaoke Series: High School Musical (2006)
Disney's Karaoke Series: Little Mermaid (2006)
Disney's Karaoke Series: Cars (2006)
Disney's Karaoke Series: Disneymania 2 (2006)
Disney's Karaoke Series: Radio Disney Chart Toppers 2 (2006)
Disney's Karaoke Series: Hanna Montana (2007)
Disney's Karaoke Series: Disney Girlz Rock (2007)
Disney's Karaoke Series: Hanna Montana 2 (2008)
Disney's Karaoke Series: The Cheetah Girls One World (2008)
Disney's Karaoke Series: Camp Rock (2008)
Disney's Karaoke Series: Hanna Montana 3 (2009)
Disney's Karaoke Series: Disney on Broadway (2009)
Disney's Karaoke Series: Broadway (2009)
Disney's Karaoke Series: Hannah Montana The Movie (2009)
Disney's Karaoke Series: Disney Channel 1 (2009)
Disney's Karaoke Series: Disney Channel Party Pack (2009)
Disney's Karaoke Series: Disney's Greatest Hits (2009)
Disney's Karaoke Series: High School Musical 3: Senior Year (2009)
Disney's Karaoke Series: Camp Rock 2: Final Jam (2010)
Disney's Karaoke Series: Phineas & Ferb (2010)
Disney's Karaoke Series: Disney Princess Music Box (2011)
Disney's Karaoke Series: Children's Favorite Songs (2011)
Disney's Karaoke Series: Christmas Favorites (2011)
Disney's Karaoke Series: Lemonade Mouth (2011)

Álbumes de Disney